Alagich ist der Familienname folgender Personen:
 Dianne Alagich (* 1979), australischer Fußballspielerin
 Richie Alagich (* 1973), australischer Fußballspieler